Bei den Panarabischen Spielen 2007 wurden im November 2007 in Kairo sieben Badmintonwettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Weblinks 
http://web.archive.org/web/20120425091614/http://www.africa-badminton.com/DOSSIERJEUX/pagespeciale11jeuxegypte.htm

2007
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Kairo